Por Goy puede referirse a:

 Goy, palabra hebrea.
 Goy Ogalde, artista argentino.
 Goy (dibujante), dibujante chileno.